Назаре (порт. Nazaré) — топоним.

 Назаре — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия. 
 Назаре (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Назаре (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс. 
 Назаре (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.